Le Grasshopper Cup 2022 est l'édition féminine 2022 du tournoi de squash Grasshopper Cup qui se déroule à Zurich du 18 au . 

Ce tournoi de squash oppose 24 joueuses dont 8 têtes de série et une joueuse invitée Nadia Pfister.

Tesni Evans obtient deux victoires face à des top 10, signant un retour remarqué. La championne du monde Nour El Sherbini s'impose en finale face à Hania El Hammamy.

Dotation et points 
En 2022, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Grasshopper Cup
 Grasshopper Cup masculin 2022

Liens externes 
 page PSA

Grasshopper Cup
Sport en Suisse en 2022
Sport en octobre 2022
Squash en 2022